Slovo bohyně má více významů:
 ženské božstvo obecně
 Bohyně (vědma) – vědma na Moravských Kopanicích
 bohyně (wiccanská) – ženský aspekt božství ve Wicce

ve spojeních
 bohyně Matka
 Nová Bohyně a Stará Bohyně – části obce Malšovice v okrese Děčín

Externí odkazy